Органические пероксиды металлов — пероксидные соединения состава ROOM, являющиеся производными пероксида водорода, у которых один атом водорода замещён на углеводородный остаток R, а другой — на ион металла. Органические пероксиды металлов известны для лития, натрия и калия.

Номенклатура 

Название органических пероксидов металлов складывается из названий соответствующих углеводородного радикала и металла, например:

  — трет.бутилпероксид лития

  — кумилпероксид калия

Получение и применение 

Наиболее распространены следующие способы получения органических пероксидов металлов:
 Реакция органических гидропероксидов с гидроксидами или алкоголятами металлов в водном или спиртовом растворе
 

 Реакция органических гидропероксидов с металлами и их амальгамой в углеводородном растворе:

 

В реакции образуется значительное число побочных продуктов — спиртов и алкоголятов, которые сложно отделить от целевого продукта.

 Автоокисление металлоорганических соединений:

 

Также протекает побочная реакция

 

 Реакция органических гидропероксидов с амидами и гидридами металлов:

Свойства 

Чистые органические пероксиды металлов представляют собой белые кристаллические вещества, растворимые в углеводородах и малорастворимые в апротонных растворителях. При нагревании они способны самовоспламеняться. Термическое разложение органических пероксидов металлов протекает по радикальному механизму реакции и приводит к соответствующим спиртам, алкоголятам, гидроксидам металлов.

Органические пероксиды металлов способны вступать в следующие типы реакций:
 нуклеофильного присоединения, замещения и элиминирования:
 окисления, например, кетонов:

Применение 

Органические пероксиды металлов применяются:
 в синтезе органических и металлоорганических пероксидов:
 

 в препаративном синтезе гидропероксидов
 

 

 в качестве радикальных инициаторов полимеризации олефинов

Литература 

 

Органические пероксидные соединения